La ÖHB-Cup es la copa nacional de balonmano de Austria. Su primera edición fue en 1988 y su primer campeón fue el UHC Stockerau.

Palmarés

Palmarés por equipo

Referencias 

Campeonatos de balonmano de Austria